Anglaterra:
 Ashford (Hampshire)
 Ashford (Kent), població del comtat de Kent (Anglaterra)
 Ashford (districte)
 Ashford (North Devon), Devon
 Ashford (South Hams), Devon
 Ashford (Surrey)
 Ashford in the Water, Derbyshire
 Ashford Bowdler, Shropshire
 Ashford Carbonell, Shropshire
 Estats Units:
 Ashford (Alabama), població d'Alabama (Estats Units)
 Ashford (Connecticut), població de Connecticut (Estats Units)
 Ashford (Washington)
 New Ashford, població de Massachusetts (Estats Units)